A 2018–2019-es LEN-bajnokok ligája a legrangosabb európai vízilabda-versenysorozat, a LEN-bajnokok ligája 56. kiírása volt, amelyet az Európai Úszószövetség szervezett és bonyolított le. A kupasorozat 2018. szeptember 13-án vette kezdetét a selejtezőkkel és a Hannoverben rendezett nyolcas döntővel (Final Eight) ért véget 2019. június 6. és 8. között.

A fináléban a címvédő görög Olimbiakószt legyőző FTC-Telekom Budapest hatodik magyar csapatként, története során először nyerte meg a legrangosabb klubtrófeát.

Résztvevők

Fordulók és időpontok
A selejtezők sorsolását követően elkészítették a kupa pontos menetrendjének időbeosztását is.

Selejtezők

1. kör

A csoport

B csoport

2. kör

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

3. kör

|}

Csoportkör

A csoport

B csoport

Final Eight 
június 6–8., Hannover

Részt vevő csapatok

Ágrajz

Az 5–8. helyért ágrajz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

LEN-bajnokok ligája
Nemzetközi vízilabdakupák
LEN-bajnokok ligája